NGC 977 (другие обозначения — MCG −2-7-31, PGC 9713) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Кит.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

С этой галактикой связывают вспышку сверхновой звезды SN 1976J типа Ia. Её пиковая видимая звёздная величина составила 16,3.

Галактика входит в скопление LDC 177 и HDC 156

Галактика NGC 977 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 977 в группу также входят NGC 945, NGC 948, NGC 950, MGC -2-7-20, MGC -2-7-32 и MGC -2-7-33.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

0977
Кит (созвездие)
Спиральные галактики